Edgars Piksons (ur. 17 lipca 1983 w Kiesiu) – łotewski biathlonista, uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich w Turynie i w Vancouver. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w 2001 roku w niemieckim Ruhpolding. Żonaty, ma dwie córki Paolę (ur. 2005) i Esterę (ur. 2008).

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 

Łotewscy biathloniści
Łotewscy olimpijczycy
Łotewscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Kiesiu
Urodzeni w 1983